Ez a szócikk a Juventus híresebb játékosainak listáját tartalmazza.

A játékosok listája

Forrás: myjuve.it
Frissítve: 2010. március 21.
A vastagon szedett játékosok jelenleg is a klubban futballoznak.

Lásd még: A Juventus FC összes játékosának listája (külső link)

Azok a játékosok, akik megnyerték mind a három európai klubtornát

A táblázat csak azokat a játékosokat tartalmazza, akik mindhárom trófeát a Juventusszal nyerték meg. Ezért nem szerepel a listában Gianluca Vialli, aki az 1995–96-os BL valamint az 1992–93-as UEFA-kupa mellett a KEK-et a Sampdoria illetve a Chelsea színeiben hódította el 1990-ben valamint 1998-ban.

Az eddigi csapatkapitányok

Forrás:
juventus.com

 
Klubcsapatok játékosainak listái
J